Martin Brundle, britanski dirkač Formule 1, * 1. junij 1959, King's Lynn, Norfolk, Anglija, Združeno kraljestvo.

Martin Brundle je upokojeni angleški dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1984 na Veliki nagradi Brazilije s Tyrrellom. Toda v prvi sezoni mu ni uspelo priti do točk, tako kot tudi ne v drugi. Prvič jih je osvojil na prvi dirki v sezoni 1986 na Veliki nagradi Brazilije za peto mesto, kar mu je uspelo še trikrat tisto sezono tudi za četrto mesto. Na prve stopničke pa je moral čakati do sezoni 1992, ko je po slabem začetku sezone z Benettonom zabeležil kar pet, tudi za drugo mesto na Veliki nagradi Italije, kar je poleg drugega mesta na Veliki nagradi Monaka z McLarnom v sezoni 1994, njegova najboljša uvrstitev kariere. Po še kar solidni sezoni 1996 z Jordanom se je upokojil. V zadnjem času je znan tudi kot strokovni komentator dirk Formule 1 na za angleško televizijo ITV.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Glej tudi
seznam britanskih dirkačev

Rojeni leta 1959
Živeči ljudje
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Zakspeedovi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
Benettonovi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1
Strokovni športni komentatorji